Westerhausen ist der Ortsname von

 Westerhausen (Breitbrunn am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Breitbrunn am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Westerhausen (Hennef), Ortsteil der Stadt Hennef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Westerhausen (Melle), Ortsteil der Stadt Melle, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Westerhausen (Schnaitsee), Ortsteil der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Westerhausen (Thale), Ortsteil der Stadt Thale, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt